Výraz Veselé má více významů:

 Veselé – obec v okrese Děčín
 Veselé (okres Piešťany) – slovenská obec v okrese Piešťany
 zkrácený název slovenské obce Oravské Veselé v okrese Námestovo

Viz také Veselí